Erik Enge ist der Name folgender Personen:

* Erik Enge (Politiker) (1852–1933), norwegischer Politiker und Stortingabgeordneter
 Erik Enge (Schauspieler) (* 1996), schwedischer Filmschauspieler